Meta Knight (メタナイト) es coneix com el rival d'en Kirby al país de Dreamland, en la sèrie Kirby. Té una espasa daurada amb un robí a l'empunyadura i va vestit amb una capa, una màscara i té unes sabates estranyes de ferro.

Personatges de videojocs